KVU steht für:

 Kommunales Versorgungsunternehmen, siehe Öffentliches Versorgungsunternehmen
 Kirche von Unten

KVU